Ола — топоним, фамилия, имя, названия и аббревиатура.

Может означать:

Топоним 
 Ола — посёлок городского типа в Магаданской области.
 Ола — река в Магаданской области.
 Ола — река в Беларуси.
  — бывшая деревня в Беларуси.
 Ола — река в Архангельской области, приток реки Лельма.
 Ола — город в штате Арканзас.
 Ола — город в штате Айдахо.
 Ола — мучное жертвоприношение в иудаизме.
 Ула Нурманн (реже Ола Нордманн) — национальная персонификация Норвегии

Персоналии

Фамилия 
 Ола, Даниэль (род. 1982) — нигерийский футболист ганского происхождения.
 Ола, Джордж (1927—2017) — американский химик.
 Ола, Жан-Мишель (род. 1949) — французский бизнесмен.
 Ола, Сис Рам (1927—2013) — индийский политик.

Имя 
 Айна, Ола (род. 1996) — нигерийский и английский футболист.
 Афолаби, Ола (род. 1980) — британский боксёр-профессионал.
 Брункерт, Ола (1946—2008) — шведский барабанщик.
 Гансон, Ола (1860—1925) — шведский беллетрист и историк литературы.
 Джон, Ола (род. 1992) — нидерландский футболист либерийского происхождения.
 Инглунд, Ола (род. 1981) — шведский музыкант, композитор, режиссёр звукозаписи и гитарист.
 Камара, Ола (род. 1989) — норвежский футболист сьерра-леонского происхождения.
 Линдгрен, Ула (реже Ола; род. 1964) — шведский гандболист и гандбольный тренер, чемпион мира и Европы.
 Моум, Ола (род. 1986) — норвежский профессиональный киберспортсмен.
 Сало, Ола (род. 1977) — шведский рок-музыкант и певец.
 Сесай, Ола (род. 1979) — сьерра-леонская прыгунья в длину.
 Свенссон, Ула (реже Ола; род. 1986) — шведский поп-певец и автор песен.
 Скархольт, Ола (род. 1939) — норвежский ориентировщик, чемпион мира.
 Тойвонен, Ула (реже Ола; род. 1986) — шведский футболист.
 Ульстен, Ула (реже Ола; 1931—2018) — шведский государственный и политический деятель.
 Хансон, Ола (1864—1927) — американский баптистский миссионер в Бирме, составитель качинского алфавита, грамматики и первого качинско-английского словаря.
 Хаттестад, Ола Виген (род. 1982) — норвежский лыжник, олимпийский чемпион.
 Хоканссон, Ула (реже Ола; род. 1945) — шведский певец, композитор и продюсер.

Аббревиатура 
 ОЛА — Общеславянский лингвистический атлас.

См. также 
 Олаа
 Ула